désigne généralement un prénom japonais aussi bien féminin que masculin.

Selon les kanjis utilisés, il peut avoir différentes significations (réalité, authenticité, sincérité, bonne foi). Makoto en tant que nom peut soit être écrit en katakana ou en hiragana.

Personnalités

Prénom 
Makoto, batteur du groupe Sharan Q
Makoto, musicien de drum and bass
Makoto, catcheuse professionnelle japonaise
Makoto Aida, artiste contemporain
Makoto Asahi, bodybuilder
Makoto Asahina, mangaka
Makoto Hagiwara, paysagiste
Makoto Hasebe, footballeur
Makoto Horikawa, dit Ryō Horikawa, seiyū
Makoto Iijima, coureur cycliste
Makoto Ikehara, scénariste de jeux vidéo
Makoto Inoue, écrivain
Makoto Isshiki, mangaka
Makoto Itō, acteur
Makoto Iwamatsu, acteur
Makoto Kanoh, concepteur de jeux vidéo
Makoto Kobayashi, mangaka
Makoto Kobayashi, physicien
Makoto Muramatsu, artiste
Makoto Nagano, pêcheur sportif
Makoto Ogawa, chanteuse de J-pop et actrice
 Makoto Okunaka, idole japonaise membre de PASSPO.
Makoto Ooka, poète
Makoto Ozone, pianiste de jazz
Makoto Raiku, mangaka
Makoto Sakamoto, batteur
Makoto Shinkai, réalisateur d'animes
Makoto Shinozaki, réalisateur
Makoto Tamada, pilote de moto
Makoto Tamamura, ingénieur
Makoto Tanaka, footballeur
Makoto Tomioka, terroriste
Makoto Tsumura, seiyū
Makoto Ueda, éditeur et critique d'architecture
Makoto Ueda, professeur à Stanford et critique littéraire
Makoto Yamaguchi, origamiste
Makoto Yukimura, mangaka

Patronyme 
 Azuma Makoto (1970-), artiste floral japonais
 Matsumoto Makoto (né en 1965), mathématicien japonais.
 Naoya Makoto, acteur
 Niwano Makoto, mangaka
 Saitō Makoto, vicomte et amiral de la Marine impériale japonaise
 Sheila Makoto, footballeuse internationale zimbabwéenne

Personnages de fiction 
Makoto, personnage secondaire du jeu vidéo Enchanted Arms
Makoto, personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter
Makoto, personnage du manga L'Habitant de l'infini
Makoto Aihara dans les jeux vidéo Rumble Roses et Rumble Roses XX
Makoto Hyūga, personnage du manga Neon Genesis Evangelion
Makoto Ishiki, personnage du manga RahXephon
Makoto Itou, personnage du jeu vidéo School Days
Makoto Kashino, personnage du manga Yumeiro pâtissière
Makoto Kawamura, personnage de Step up, Love Story
Makoto Kikuchi, personnage de The Idolm@ster
Makoto Kino (alias Sailor Jupiter), personnage du manga Sailor Moon
Makoto Konno, personnage du film d'animation La Traversée du temps
Makoto Kyogoku, personnage du manga Détective Conan
Makoto Mizuhara, personnage de l'anime El Hazard
Makoto Narita, personnage du manga W-Juliette
Makoto Ōgami, personnage de l'anime Ghost Hound
Makoto Sawatari, personnage du visual novel Kanon
Makoto Shishio, personnage du manga Kenshin le vagabond
Makoto Soda, personnage du manga Captain Tsubasa
 Makoto Majima, personnage du livre et du drama Ikebukuro West Gate Park
 Makoto Tachibana, personnage de l'anime Free!
 Makoto Nijima, personnage du jeu vidéo Persona 5
 Makoto Kobayashi, héros de l'anime Colorful
 Makoto Naegi, personnage du jeu vidéo Danganronpa
 Makoto Yuka, personnage du manga Sky High Survival

Autres 
Makoto call, manga

Prénom japonais
Patronyme japonais